Phenix oder Phénix steht für:

 PHENIX, ein kernphysikalisches Experiment in den Vereinigten Staaten
 Phénix, ehemaliger französischer Automobilhersteller
 Kernkraftwerk Phénix, stillgelegtes Kernkraftwerk im Département Gard, Frankreich

Phenix ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:
 Phenix (Arkansas)
 Phenix (Indiana)
 Phenix (Missouri)
 Phenix (Rhode Island)
 Phenix (Virginia)
 Phenix City, Alabama

Siehe auch:
 Fenix
 Phoenix
 Phönix